Ивинский — фамилия; имеет женскую форму .
 Ивинский, Дмитрий Павлович (род. 1966) — российский литературовед, филолог, историк русской литературы, профессор.
 Ивинский, Лаврин (Лаури́нас Иви́нскис; 1810—1881) — литовский писатель, поэт, публицист, переводчик.
 Ивинский, Матвей Михайлович (1718—1762) — российский военный деятель, генерал-майор.



См. также 
 Ивинские — русский дворянский род.